Мехмет Невид Кодаллы́ (, более известный как Невит Кодаллы́ (; 12 декабря 1924, Мерсин, Турция — 1 сентября 2009, там же) — турецкий композитор, дирижёр и педагог. Государственный артист Турции (1981).

Биография 
Учился в Анкарской консерватории у Неджиля Казыма Аксеса (дирижирование и композиция), Ферхунде Эркин (фортепиано),  и Хасана Ферита Алнара (музыкальная теория). Окончил её в 1947 году. В 1948—1953 годах совершенствовался в Париже. В 1951 году окончил Нормальную школу музыки по классу композиции у Нади Буланже, затем занимался у Артюра Онеггера (композиция), Жана Фурне (дирижирование) и Шарля Кёклена. С 1953 года преподавал контрапункт, анализ музыкального формата и инструментовку в Анкарской консерватории, где в 1985 становится профессором. Одновременно в 1954—1955 годах работал тонмейстером на радио и дирижёром Государственной оперы в Анкаре. С 1971 года руководил отделом балетного искусства в Генеральном управлении Анкарских театров. В том же году создал труппы современного и народного танцев. Писал музыку для театра.

Сочинения 
 опера «Ван Гог» (1955, Анкара)
 балет-пантомима «Антигона» (1958)
 балет «Хуррем Султан» (1977, Анкара)
 оратория «Ататюрк» (1953)
 симфония № 1 (1950)
 кантата Республики
 произведения для симфонического оркестра
 камерно-инструментальных ансамбли
 фортепианные пьесы

Награды 
 1981 — Государственный артист

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 257 — ISBN 5-85270-033-9

Примечания

Ссылки 
 Невит Кодаллы на сайте КиноПоиск

Оперные композиторы Турции
Балетные композиторы Турции
Выпускники Нормальной школы музыки
Выпускники Анкарской консерватории
Государственные артисты Турции